Quiver — многозначный термин:
 Изначальное название компьютерной игры Half-Life
 Quiver — альбом 2009 года группы KTU (лидер — Киммо Похьонен)